Жумаха́нов () — казахская фамилия. Известные носители:
 Жумаханов, Адилбек Калабайулы (род. 2002) — казахстанский футболист.
 Жумаханов, Санат Сансызбаевич (род. 1988) — казахстанский футболист.

См. также